Наоми Кляйн (; 8 мая 1970, Монреаль, Канада) — канадская журналистка, писательница и , одна из интеллектуальных лидеров альтерглобализма и критики неолиберального капитализма.

Биография

Семья и ранние годы 
Родилась в еврейской семье эмигрантов из США — хиппи-пацифистов, которые уехали в Канаду в знак протеста против войны во Вьетнаме. Её дедушка и бабушка по отцу были коммунистами, разочаровавшимися в СССР после пакта Молотова — Риббентропа 1939 года. Дед Фил Кляйн, работавший мультипликатором на студии Уолта Диснея, был уволен за участие в забастовке сотрудников студии 1941 года, после чего он пошёл работать на судостроительный завод. Мать, Бонни Шерр Кляйн, была известна как феминистка, снявшая несколько документальных фильмов, в том числе «Not a Love Story» об эксплуатации женщин в порнографической индустрии.

Несмотря на семейный бэкграунд, в подростковом возрасте держалась вдали от политики и проводила много времени в торговых центрах, завороженная обществом потребления и дизайнерскими брендами. Однако её мировоззрение изменилось, когда у её матери случился инсульт, и семья вместе ухаживала за ней. Второе повлиявшее на Наоми Кляйн в юности событие — убийства в Политехнической школе в Монреале, когда некий женоненавистник Марк Лепин устроил там стрельбу, убив 14 женщин и ранив ещё 14.

Ещё в студенческие годы, учась в университете Торонто, она участвовала в студенческой газете «The Varsity», где стала известна своей статьей об этой бойне в монреальской политехе (статья была написана с феминистских позиций). Прервав обучение в университете после третьего курса, она поработала в крупной газете «The Globe and Mail» и получила должность редактора «This Magazine». В 1995 году вернулась в университет, но перед самым выпуском получила журналистскую стажировку.

Альтерглобалистские работы: «No Logo» 
В декабре 1999 года вышла знаменитая книга Кляйн «No Logo» («Нет логотипу»), которая стала манифестом альтерглобализма (она была опубликована по горячим следам «восстания в Сиэтле» — массовых протестов против конференции ВТО).

В своей первой книге автор критикует империализм, неолиберализм и современный экономический порядок, в котором человек, подавленный глобальными брендами, лишен свободы выбора и не может реализовать себя, а страны «третьего мира» не могут полноценно развиваться и обречены на отсталость. Виновниками этого Кляйн считает крупные корпорации, империалистические государства, а также такие международные организации, как Международный валютный фонд и Всемирная торговая организация.

В последующие годы Наоми Кляйн активно участвует в движениях против неолиберальной глобализации и войны в Ираке, развязанной администрацией Джорджа Буша-младшего. В 2002 году она публикует книгу «Заборы и окна» («Fences and Windows») — сборник своих альтерглобалистских статей.

В 2004 году Кляйн совместно с мужем, Ави Льюисом, представила на Венецианском кинофестивале документальный фильм «Захват» («The Take») о современных формах рабочего движения. Он повествует о последствиях экономического коллапса в Аргентине в 2001 году и низовом ответе на него — например, то, как рабочие заняли брошенные собственниками предприятия, на которых они трудились, сами восстановили их работу и установили рабочий контроль.

«Доктрина шока» 

В 2007 году появилась книга Кляйн «Доктрина шока: расцвет капитализма катастроф» («The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism»). В ней автор обвиняет экономистов Чикагской школы, в частности М. Фридмана, в содействии использованию кризисных ситуаций — таких как в Чили во время диктатуры А. Пиночета, в России во время президентства Б. Н. Ельцина, а также в Новом Орлеане после вызванного ураганом «Катрина» наводнения — для проталкивания «свободнорыночных» неолиберальных политико-экономических решений (пресловутой «шоковой терапии») в пользу транснациональных компаний вопреки непопулярности и недемократичности таких решений.

На основании книги «Доктрина шока» сперва был выпущен короткометражный фильм, размещённый на YouTube. Режиссёром выступил Хонас Куарон, а продюсером и одним из сценаристов — его отец Альфонсо Куарон. В 2009 году режиссёром Майклом Уинтерботтомом по этой же книге был снят одноименный полнометражный документальный фильм «Доктрина шока» («The Shock Doctrine»).

Три первых книги Кляйн и эти фильмы принесли ей широкую известность как одной из ведущих мировых критиков современного капитализма. В ноябре 2005 года читатели журналов «Prospect» (Великобритания) и «Foreign Policy» (США) путём голосования составили список 100 наиболее значимых интеллектуалов мира, в котором Кляйн заняла 11-е место. «The New Yorker» назвал её «наиболее видимой и влиятельной фигурой американской левых — подобно Говарду Зинну и Ноаму Хомскому тридцать лет назад». Её книга «Доктрина шока» была удостоена награды Уорикского университета.

Капитализм и экология 
После 2009 года в фокусе Наоми Кляйн находится вопросы экологии и энвайронментализма, в частности изменений климата. Она присутствовала на Конференция ООН по изменению климата 2009 года в Копенгагене, за провал которой винила президента США Барака Обаму. А сатирическую «премию сердитой русалочки» (Angry Mermaid Award) Monsanto как корпорации, больше всего препятствовавшей климатическим переговорам.

Активно поддерживая движение «Захвати Уолл-стрит» (Occupy Wall Street), 6 октября 2011 года Кляйн выступила перед протестующими. Она также участвовала в экологических протестах в Северной Америке, например против добычи битумозных песков месторождения Атабаска и нефтепровода Keystone XL (на акции у Белого дома она была задержана полицией).

В 2014 году опубликована её книга «Это всё меняет: капитализм против климата» («This Changes Everything: Capitalism vs. the Climate») об изменении климата и обществе: автор доказывает, что рыночный фундаментализм блокирует все сколь-либо серьёзные преобразования, призванные уменьшить антропогенную нагрузку на окружающую среду, и критикует ожидание «спасителей» в лице «зелёных» капиталистов. А в 2015 году вышел , снятый Ави Льюисом, сопровождающий книгу.

В 2017 году, после избрания Дональда Трампа президентом США, опубликована её работа «Одного „нет“ недостаточно: Сопротивление шоковой политике Трампа и обретение мира, в котором нуждаемся» («No Is Not Enough: Resisting Trump’s Shock Politics and Winning the World We Need»).

В 2018 году — «Битва за рай: Пуэрто-Рико против капиталистов катастроф» («The Battle for Paradise: Puerto Rico Takes on the Disaster Capitalists»).

Седьмая книга Кляйн «В огне: (горящая) необходимость в „Зелёном Новом курсе“» («On Fire: The (Burning) Case for a Green New Deal») опубликована 17 сентября 2019 года. Работа представляет собой сборник очерков об изменении климата и описание срочных мер, необходимых для сохранения планеты. Во вступительном эссе Кляйн рассказывает о своей встрече с Гретой Тунберг и обсуждает приход молодых людей к повестке изменения и сохранения климата.

Прочая деятельность и признание 
Наоми Кляйн пишет для таких изданий, как «The Nation», «In These Times», «The Globe and Mail», «Harper's Magazine», «The Guardian» и «The Intercept». Она вела курсы по альтерглобалистскому движению в Лондонской школе экономики и политических наук, а с 2018 года получила пост по медийным, культурологическим и феминистическим исследованиям Ратгерского университета в Нью-Брансуике.

Кляйн высказывалась в поддержку левых сил, включая латиноамериканскую «левую волну» и таких политиков, как лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин и американский сенатор-социалист Берни Сандерс.

В 2016 году Наоми Кляйн была удостоена Сиднейской премии мира за активную деятельность в области защиты климата. Она также входит в совет директоров группы климатических активистов 350.org.

Книги на русском языке 
 NO LOGO: Люди против брендов. — М.: Добрая книга, 2003. — 624 с. ISBN 5-98124-001-6
 Заборы и окна. — М.: Добрая книга, 2005. — 304 с. ISBN 5-98124-032-6
 Доктрина шока. Расцвет капитализма катастроф. — М.: Добрая книга, 2009. — 656 с. ISBN 978-5-98124-357-8

Примечания

Ссылки 

 Сайт Н. Кляйн 
 Н. Кляйн. NO LOGO: Люди против брендов  (выложено частично)
 Н. Кляйн. Шоковая доктрина  («The Guardian», 2007)
 Н. Кляйн. Эпоха капитализма катастроф  («The Guardian», 2007)
 Н. Кляйн. Уничтожение Ирака  («The Guardian», 2007)
 Н. Кляйн. Милтон Фридман Чили не спасал  («The Guardian», 2010)
 Н. Кляйн. Глава 10. Демократия, рожденная в оковах: удушенная свобода Южной Африки  (из «Доктрины шока»).
 Н. Кляйн. Капитализм vs климат 
 Н. Кляйн. Увлечение демократов неолиберализмом подарило Трампу победу 
 Статьи Наоми Кляйн на Рабкор.ru 
 Статьи и интервью Наоми Кляйн на Economist.ua 
 Соловьёв С. Антикапиталистический ликбез . Рецензия на книгу Н. Кляйн «Доктрина шока» // Пушкин. 2009. № 2. — C. 22-26.
 Board of Directors  350.org

Писательницы Канады
Публицисты Канады
Социологи Канады
Социальные философы
Политические философы
Кинодокументалисты
Антиглобалисты
Сторонники антипотребительства
Деятели феминизма Канады
Антивоенные активисты Канады
Социалисты Канады
Энвайронменталисты